Ефи́м Львови́ч Керпельма́н (род. 20 ноября 1947, Днепропетровск) — российский государственный и общественный деятель.

Родился 20 ноября 1947 года в г. Днепропетровске.

Образование 
В 1970 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «гидроаэродинамика».
В 1999 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».
Кандидат педагогических наук.

Трудовая деятельность и политическая карьера 
В 1970-1972гг. — младший научный сотрудник Днепропетровского филиалала НИИ шинной промышленности. В 1972-1978гг. — преподаватель профтехучилища в Днепропетровске.

C 1979 года — на Крайнем Севере. В 1979—1988 гг. — слесарь, начальник гаража, зам. начальника автопредприятия в г. Новый Уренгой. В КПСС с 1986 года.

В 1988—1992 — директор СПТУ № 31 в г. Новый Уренгой. С 1992 г. — заместитель главы администрации г. Новый Уренгой.

С 1994 г. по 1996 г. — депутат Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа первого созыва.

В апреле 1998 г. избран депутатом Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа второго созыва по избирательному округу № 8 (г. Новый Уренгой). Был избран заместителем председателя окружной Государственной Думы. 26 марта 2000 г. избран депутатом Государственной Думы ЯНАО третьего созыва. Заместитель Председателя Государственной Думы, председатель комитета по законодательству.

В декабре 2000 г. был избран Членом Совета Федерации от Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа.

Член Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов. Член Комиссии Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Член Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. Председатель Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорту. Полномочия члена Совета Федерации прекращены досрочно 9 июня 2004 г. в связи с переходом на работу в Олимпийский комитет России.

В 2000—2005 гг. — член правления Регионального Ямало-Ненецкого отделения Всероссийской партии «Единая Россия».

В 2004—2005 гг. — руководитель экономических программ Олимпийского Комитета России.

С мая 2005 г. по настоящее время — заместитель генерального директора ОАО «Уренгойтрубопроводстрой».

Общественная деятельность 
Президент Всероссийского народного туристского общества — Президент Центрального Совета.

Член правления благотворительного фонда «Дети и молодежь — против терроризма и экстремизма».

Член Исполнительного комитета Международной Конфедерации спортивных Организаций.

Посол Мира.

Мастер спорта СССР по классической борьбе.

Ссылки 
 Керпельман Ефим Львович 

Выпускники Днепровского национального университета
Персоналии:Новый Уренгой
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа